Das Perwenstwo FNL 2022/23 ist die 31. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 16. Juli 2022 und endet am 3. Juni 2023.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielen an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine steigen direkt in die Premjer-Liga 2023/24 auf, während der Dritte und Vierte in den Play-offs um den Aufstieg spielen. Die letzten vier Teams steigen ab.

Teilnehmer 
Nachdem Tom Tomsk und FK Olimp-Dolgoprudny keine Lizenz für die Perwenstwo FNL erhielten, bestand die Liga nur noch aus 18 Vereinen. Der sportliche Absteiger Kamas Nabereschnyje Tschelny durfte in der Liga bleiben, nachdem sich Spartak Moskau II auflöste.

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Dritte und Vierte spielt gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2023/24.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23